Het ATP-toernooi van Londen 2019 (met de officiële naam Fever-Tree Championships 2019) werd gespeeld van 17 tot 23 juni op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Tijdens het toernooi
  Juan Martín del Potro - Knieblessure

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Juan Martín del Potro /  Horacio Zeballos → vervangen door  Robert Lindstedt /  Artem Sitak

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen